Proximaal betekent dicht(er)bij gelegen. De term wordt gebruikt voor:
 proximaal (anatomie)
 proximaal (geologie)